Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 november 2021.

Mannen 11